Vermeyen est un patronyme porté notamment par :

 Frans Vermeyen (1943-2014), joueur de football belge ;
 Jan Cornelisz Vermeyen (vers 1500 ou 1504-1559), peintre et tapissier flamand.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand